Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2000 – pierwsze mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w dniach 19 maja – 5 listopada 2000 roku w formie czterech turniejów – trzech eliminacyjnych oraz finałowego rozegranego w Bułgarii.

Informacje ogólne 
Zaplanowano rozegranie trzech turniejów eliminacyjnych – w Danii, Słowenii i Bułgarii – których zwycięzcy awansowali do turnieju finałowego. Triumfator turnieju finałowego rozegranego na początku listopada 2000 roku w Sofii uzyskał awans na Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 2001. W turniejach eliminacyjnych triumfowali reprezentanci Belgii, Bułgarii i Andory, a w stawce uzupełnionej o Chorwację najlepsi okazali się Belgowie.

Turnieje eliminacyjne

Dania

Słowenia

Bułgaria

Turniej finałowy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2000 w rugby union
2000 w Europie